Dürler ist der Familienname folgender Personen:

 David Dürler (* 2000), Schweizer Unihockeyspieler
 Friedrich von Dürler (1804–1840), Schweizer Bergsteiger und Naturforscher
Jost Dürler (1745–1802), Schweizer Offizier in französischen und englischen Diensten
 Beatrice Weber-Dürler (* 1944), Schweizer Rechtswissenschafterin

Dürler ist der Name eines Ortes in Belgien:

 Dürler (Burg-Reuland) in der Gemeinde Burg-Reuland

Siehe auch:
 Türler